Die Open Brest Arena Crédit Agricole 2017 waren ein Tennisturnier, das vom 23. bis 29. Oktober 2017 in Brest stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, das der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 175 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 200 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 173 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in Brest (Finistère)